Звежин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Стшелецко-Дрезденецкий повят, Любушское воеводство. Население — 4444 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Блотно
 Бжезинка
 Госцимец
 Гурецко
 Гурки
 Пшисека
 Гурчина
 Жекцин
 Сарбево
 Звежин
 Жулвин

Прочие поселения 
 Серославице
 Загае

Соседние гмины 
 Гмина Дрезденко
 Гмина Санток
 Гмина Старе-Курово
 Гмина Стшельце-Краеньске

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Любуского воеводства